Canal 1 (o Canal Uno o Channel One) puede referirse a:

 Canal 1 (Colombia), canal de televisión abierta de Colombia. 
 Canal 1 (Israel), antiguo canal de televisión pública de Israel.

Canal 01